Meidinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Meidinger (* 1945), Schweizer Polizist und Politiker (SVP)
 Hans-Wilhelm Meidinger, deutscher Journalist
 Heinrich Meidinger (1831–1905), deutscher Physiker
 Heinz-Peter Meidinger (* 1954), deutscher Gymnasiallehrer und Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes
 Inge Meidinger-Geise (1923–2007), deutsche Autorin

 Josy Meidinger (1899–1971), deutsche Malerin
 Karl Freiherr von Meidinger (1750–1820), österreichischer Mineraloge
 Walter Meidinger (1900–1965), deutscher Photochemiker

Siehe auch 
 Meitinger

Familienname
Deutscher Personenname